Mr. und Mrs. Smith steht für:
 Mr. und Mrs. Smith (1941), Film von Alfred Hitchcock

Mr. & Mrs. Smith steht für:
 Mr. & Mrs. Smith (2005), Film von Doug Liman mit Brad Pitt und Angelina Jolie
 Mr. & Mrs. Smith, Originaltitel einer US-Fernsehserie von 1996, siehe Das Seattle Duo